Hyaena är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen hyenor.

Systematik 
Antalet arter i släktet är omstritt. Ibland räknas bara den strimmiga hyenan till Hyaena och ibland räknas även den bruna hyenan till släktet. I senare fallet räknas den bruna hyenan till släktet Parahyaena.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hyenor
Hyaena